Dragan Velić (1958) een Servisch politicus
 Ermin Velić (1959), een Bosnisch handballer